Puan kan syfta på:

 Puan, Buenos Aires, ort i Buenos Aires, Argentina
 Partido de Puan, kommun i Buenos Aires, Argentina
 Pu'an, härad i Kina